Фуэте́ ( — «взбитый»):
 Фуэте — балетный термин, виртуозное вращение.
 «Фуэте» — фильм Владимира Васильева и Бориса Ермолаева (СССР, 1986).
 Crème fouettée  — взбитые сливки, термин французской кулинарии.